Бенуе је појам који може да се односи на:

 Бенуе - река у западној Африци, тече кроз Камерун и Нигерију;
 Бенуе (држава) - једна од савезних држава Нигерије;
 Бенуе (департман) - једна од 4 департамана Северног региона Камеруна;
 Национални парк Бенуе - национални парк у Камеруну.